Breazeale ist der Familienname folgender Personen:
 Dominic Breazeale (* 1985), US-amerikanischer Boxer
 Phanor Breazeale (1858–1934), US-amerikanischer Politiker (Louisiana)